Lògica temporal lineal, extensió de la lògica modal temporal
 LTL també és el codi ISO 4217 del Litas, moneda de Lituània prèvia a l'euro